Fairfield es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Fairfield (Carolina del Sur)
Condado de Fairfield (Connecticut)
Condado de Fairfield (Ohio)